Арде́ш () — название ряда географических объектов во Франции:

 Ардеш — департамент
 Ардеш — река